Mein Kampf ist der Titel folgender Werke:
 Mein Kampf, politische Schrift (1925/26) von Adolf Hitler
 Mein Kampf (Dokumentarfilm), deutsch-schwedischer Dokumentarfilm (1960) von Erwin Leiser
 Mein Kampf, Buch (1969), vom  Heinrich Heine Verlag (Reihe: Streit-Zeit-Bücher) überarbeitete Fassung des 1958 im Selbstverlag erschienenen Otto-Strasser-Buches Exil, mit Vorwort von Gerhard Zwerenz
 Mein Kampf (Drama), Theaterstück (1987) von George Tabori
 Mein Kampf (Spielfilm) aus dem Jahr 2009 von Urs Odermatt

Siehe auch:
 Kein Mampf, ein Kunstprojekt zur Transformation von Mein Kampf in ein Kochbuch